One Step Closer é o nono álbum de estúdio da banda americana The Doobie Brothers, lançado em 1980. Vendeu 1 milhão de cópias só nos Estados Unidos (platina pela RIAA).

Faixas 
 "Dedicate This Heart" (McDonald, Paul Anka) – 4:07
 "Real Love" (McDonald, Henderson) – 4:18
 "No Stoppin' Us Now" (Simmons, McDonald, Christopher Thompson) – 4:40
 "Thank You Love" (Cornelius Bumpus) – 6:22
 "One Step Closer" (Knudsen, Carlene Carter, McFee) – 4:10
 "Keep This Train A-Rollin" (McDonald) – 3:29
 "Just in Time" (Simmons) – 2:43
 "South Bay Strut" (McCracken, McFee) – 4:05
 "One By One" (Bobby LaKind, McDonald) – 3:47

Integrantes 

 Patrick Simmons - guitarra, vocal
 John McFee - guitarra, vocal de apoio
 Michael McDonald - teclados, sintetizador, vocal
 Cornelius Bumpus - saxofone, órgão, vocal
 Tiran Porter - baixo
 Keith Knudsen - bateria, vocal de apoio
 Chet McCracken - bateria, vibrafone,
 Bobby LaKind - percussão, vocal de apoio

Músicos convidados

 Nicolette Larson - vocal na "Real Love", "Dedicate This Heart", e "Just In Time"
 Patrick Henderson - teclados na "Real Love", "One By One", e "Keep This Train A-Rollin'"
 Lee Thornburg - trompete na "South Bay Strut"
 Christopher Thompson - vocal de apoio na "No Stoppin' Us Now"
 Ted Templeman - percussão
 Jerome Jumonville - saxofone
 Joel Peskin - saxofone
 Bill Armstrong - trompete
 Byron Berline - violino
 Jimmie Haskell - strings

Álbuns de The Doobie Brothers
Álbuns de 1980